Die Liste der Geotope in Oberbayern ist eine Zusammenfassung der Geotope im Regierungsbezirk Oberbayern. Sie bindet automatisch folgende Listen der Geotope in oberbayerischen Landkreisen und Städten aus dem Artikelnamensraum ein:

 Liste der Geotope in München
 Liste der Geotope im Landkreis Altötting
 Liste der Geotope im Landkreis Berchtesgadener Land
 Liste der Geotope im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Liste der Geotope im Landkreis Dachau
 Liste der Geotope im Landkreis Ebersberg
 Liste der Geotope im Landkreis Eichstätt
 Liste der Geotope im Landkreis Erding
 Liste der Geotope im Landkreis Freising
 Liste der Geotope im Landkreis Fürstenfeldbruck
 Liste der Geotope im Landkreis Garmisch-Partenkirchen
 Liste der Geotope im Landkreis Landsberg am Lech
 Liste der Geotope im Landkreis Miesbach
 Liste der Geotope im Landkreis Mühldorf am Inn
 Liste der Geotope im Landkreis München
 Liste der Geotope im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
 Liste der Geotope im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm
 Liste der Geotope im Landkreis Rosenheim
 Liste der Geotope im Landkreis Starnberg
 Liste der Geotope im Landkreis Traunstein
 Liste der Geotope im Landkreis Weilheim-Schongau

Diese Liste ist nicht vollständig. Einige Geotope sind für eine Veröffentlichung nicht geeignet.

Siehe auch 
 Liste der Naturschutzgebiete in Oberbayern
 Liste der Landschaftsschutzgebiete in Oberbayern
 Liste der FFH-Gebiete in Oberbayern
 Liste der EU-Vogelschutzgebiete in Oberbayern

Einzelnachweise

Weblinks 

 Oberbayern
!